Chahid est la translittération du mot arabe  شَهيد [šahīd]. Le mot peut avoir plusieurs sens.

Sens général 

Chahid est un nom commun issu de l'arabe qui signifie martyr et témoin, de l'islam principalement.
Mais le mot qui est plus utile dans le domaine des affaires judiciaires et droit islamique -L'équivalent du terme témoin- c'est (شاهد) pas (شهید).

Le féminin de « chahid » est « chahida »(شهیده),(شاهده).

Titre honorifique 

En Algérie, un chahid (écrit aussi « Chahid », avec une majuscule initiale) est le titre officiel de toute personne (algérienne ou étrangère) qui a combattu dans les rangs algériens durant la guerre d'indépendance et qui est tombée au champ d'honneur ou qui est morte à la suite de son engagement.

Patronyme et prénom 

Chahid ( شَهيد ) est un patronyme ou prénom arabe, qui évoque un témoin ou par extension un martyr de l'Islam.

Personnalité portant ce patronyme 

 Mohammadi Chahid (1952-), homme politique belge ;
 Mustapha Chahid (?-) alias Chrif, entraîneur marocain de football ;
 Ridouane Chahid (1977-), homme politique belge ;
 Leïla Chahid (1949-), née Leïla al-Husseini Shahid, diplomate palestinienne.

Autres 

 Stade Chahid-Hamlaoui, stade omnisports à Constantine.

Liens 

 Istishhad

Notes et références 

Patronyme arabe
Prénom arabe